Poems and Translations. Written Between the Ages of Fourteen and Seventeen – debiutancki tomik amerykańskiej poetki Emmy Lazarus, opublikowany w 1867 w Nowym Jorku nakładem oficyny Hurd and Houghton. Jak zaznaczono w podtytule, zbiorek zawiera juwenilia autorki, napisane w czasie, gdy miała od czternastu do siedemnastu lat. W książce znalazły się jej oryginalne wiersze liryczne i tłumaczenia z niemieckiego i francuskiego. Wśród tłumaczonych poetów są romantycy Heinrich Heine i Victor Hugo. W charakterze motta tomiku wystąpił epigramat Ponce-Denis Écouchard-Lebruna, w brzemieniu angielskim: “They have just stolen from me — how I pity thy grief! —/All my manuscript verse; — how I pity the thief!”. Młoda poetka zadedykowała zbiorek swojemu ojcu, zamieszczając datę listopad 1866 (To my Father, November 1866). Książka zawiera czterdzieści utworów oryginalnych. Są wśród nich wiersze In Memoriam, Faded Flowers, The Echo, On a Lock of My Mother’s Hair, The East Indian Girl, The Casket and the Flower i The Sea-Queen’s Toilet, jak również Something to Weep Over i The Holy of Holies, a także A Cradle and a Grave, Penelope’s Choice i My Mother’s Prayer. Tomik nie został przetłumaczony w całości na język polski. Wiersz Kołyska i grób znalazł się w internetowej Antologii poezji angielskiej.

Przypisy

Bibliografia 
 
Utwory Emmy Lazarus
Utwory literackie z 1867